Makinami steht für:
 Makinami (Schiff, 1941), ein Zerstörer der Yūgumo-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1942–1944)
 Makinami (DD-111), ein Zerstörer der Ayanami-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1960–1990)
 Makinami (DD-112), ein Zerstörer der Takanami-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, seit 2004